Nagrody Grammy przyznawane są w serii kategorii, z których każda dotyczy specyficznej działalności muzycznej.

Nagrody specjalne 
Specjalne nagrody Grammy wręczane są bez wcześniejszych nominacji, zazwyczaj za długotrwały wkład w muzykę. Do tychże wyróżnień zaliczają się:
 Lifetime Achievement Award – przyznawana za całokształt twórczości muzycznej
 Trustees Award – przyznawana indywidualnościom, które miały wybitny wkład, inny niż śpiew, w nagrywanie muzyki
 Technical Grammy Award – przyznawana indywidualnościom lub firmom, które miały wybitny wkład w techniczny rozwój muzyki
 Grammy Legend Award – przyznawana indywidualnościom lub grupom, które miały wybitny wkład na muzykę, inspirując współczesnych twórców
 Grammy Hall of Fame Award – przyznawana nagraniom, które w roku wyróżnienia mają co najmniej 25 lat i które wpłynęły na bieg muzycznej historii; zwycięskie tytuły wybierane są przez komitet profesjonalistów ze wszystkich dziedzin przemysłu muzycznego.
 MusiCares Person of the Year Award – przyznawana przez fundację MusiCares artystom, którzy nie tylko mieli wybitny wkład w muzykę, ale również aktywnie prowadzą działalność filantropijną

Obszar generalny 
Cztery najważniejsze kategorie, zwane obszarem generalnym, nie są zaliczane do żadnego z gatunków.
 Album roku – przyznawana dla wykonawców i zespołów produkcyjnych albumów muzycznych
 Nagranie roku – przyznawana dla wykonawców i zespołów produkcyjnych pojedynczych utworów muzycznych
 Piosenka roku – przyznawana dla kompozytorów i autorów tekstów pojedynczych utworów muzycznych
 Najlepszy nowy artysta – przyznawana wykonawcom, którzy debiutowali w minionym roku (bez nawiązania do konkretnych albumów i utworów)

Wyspecjalizowane kategorie 

Nagrody Grammy
Listy związane z muzyką